B 2/3 ist eine Schweizer Bauartbezeichnung für normalspurige Schlepptenderdampflokomotiven mit einer Laufachse und zwei gekuppelten Triebachsen, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 70 bis 80 km/h. Es gab folgende Serien dieser Bauart:

Compagnie de l’Ouest-Suisse
 OS B 2/3 (St. Léonard), 5 Stück 1854 von der belgischen Fabrik St. Léonard
 OS B 2/3 (Karlsruhe), 15 Stück 1856–58 von der Maschinenfabrik Karlsruhe
 OS B 2/3 (Cail), 5 Stück 1858 von Cail & Cie in Paris, der Tender wurde von Ateliers d'Oullins geliefert
Association des Chemins de fer de la Suisse Occidentale
 SO B 2/3, 6 Stück 1868–70 von Koechlin & Cie in Mülhausen
Ligne d'italie
 LI B 2/3, 6 Stück 1858 von Ateliers d'Oullins in Lyon
Compagnie du Simplon
 S B 2/3, 3 Stück 1875 von S.A.C.M in Grafenstaden
Vereinigte Schweizerbahnen
 VSB B 2/3, 2 Stück 1876

Triebfahrzeug (Schweiz)